Ісмаїл Гаспринський (1851—1914) — великий кримськотатарський та тюркський просвітитель, письменник, педагог, культурний та громадсько-політичний діяч.
 12185 Гаспринський (12185 Gasprinskij) — астероїд головного поясу.